Discovery, Діскавери:

 Діскавери — перша Британська національна антарктична експедиція Роберта Скотта 1901—1904 років.
 Діскавери — британське дослідницьке вітрильне судно, на якому була здійснена перша антарктична експедиція Роберта Скотта 1901—1904 років.
 Діскавери — вулкан (2681 м) в Антарктиці.
 Діскавери (OV-103) — багаторазовий транспортний космічний корабель NASA. Перший політ відбувся 1984 року.
 Програма «Discovery» — космічна програма США.

Музика 
 Discovery (альбом, Amatory) — перший кавер-альбом російської групи Amatory, 2006 рік.
 Discovery (альбом Daft Punk) — другий альбом французької групи Daft Punk, 2001 рік.
 Discovery (альбом ELO) — альбом рок-групи Electric Light Orchestra.
 Discovery (альбом Майка Олдфілда) — альбом Майка Олдфілда.

Інше 
 Discovery One — вигаданий міжпланетний космічний корабель.
 Зоряний шлях: Діскавери — науково-фантастичний телевізійний серіал за всесвітом «Зоряного шляху».

Див. також 
 Discovery Channel — супутниковий та кабельний телеканал. Із 1985 року здійснює мовлення на різних мовах у багатьох країнах світу.
 Discovery Channel (велокоманда) (Discovery Channel Pro Cycling Team) — американська професійна шосейна велокоманда, яка існувала під різними назвами із 1988 до 2007 року.
 Land Rover Discovery — позашляховики, що виробляються компанією Land Rover з 1989 року.
 Discoverer — первісна (1956—1959) назва американської космічної програми «Corona» та ряду супутників, запущених у її рамках: Діскаверер, Діскаверер-1 ... Діскаверер-39.